Гаюк Володимир Васильович — український журналіст. Заслужений працівник культури України. Голова Ставропігійської Ради міста Львова.
 Гаюк Ірина Яківна — український культуролог, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
 Гаюк Семен — православний церковний діяч, протопресвітер УАПЦ.

Прізвища